Назву Ааппілатток мають два поселення в  Гренландії:

 Ааппілатток (Куяллек)
 Ааппілатток (Каасуїтсуп)